Novogrigórievka (en rus: Новогригорьевка) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 1.002 habitants. Pertany al districte de Nijnegorski.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea